zíngaro es un sinónimo de gitano o cingaro.

En plural puede hacer referencia a:

 Comparsa de Zíngaros, una de las nueve comparsas que participan en las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, Altozano (barrio de Alicante) y otras muchas poblaciones de España;
 Zíngaros, un conjunto de parodistas del carnaval de Uruguay.